

Geografia 
 Ini – Local government area della Nigeria

Sigle 
 Instituto Nacional de Industria – ente pubblico spagnolo
 Istituto Neurotraumatologico Italiano – clinica privata con sedi in Abruzzo, Lazio e Molise.

Codici 
 INI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Niš (Serbia)

Informatica 
 .ini – estensione usata per file di configurazione
 INI – Infratstruttura Nazionale per l'Interoperabilità

Note